Victoria Peak ist der Name folgender Berge:

 Victoria Peak (Hongkong)
 Victoria Peak (Belize)
 Victoria Peak (Alberta), Kanada
 Victoria Peak (British Columbia), Kanada
 Victoria Peak (Arizona), Vereinigte Staaten
 Victoria Peak (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Victoria Peak (Südafrika)
 Victoria Peak (Antarktika), Berg auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel